

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kalisówka – część wsi Strzeszyn w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Kalisówka –  część  wsi Wiśniowa w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa